Целищев — русская фамилия.

Известные носители:

 Целищев, Андрей Васильевич (род. 1964) — заслуженный мастер СССР по альпинизму.
 Целищев, Виталий Валентинович (род. 1942) — российский философ, переводчик.
 Владимир (Целищев) (род. 1966) — церковный деятель неканонической РПЦЗ(В).
 Целищев, Геннадий Дмитриевич (1928—2021) — советский, российский художник-иллюстратор.
 Целищев, Лев Аркадьевич (род. 1990) — российский гандболист.
 Целищев, Михаил Иванович (1898—1938) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Целищев, Николай Николаевич (род. 1930) — доктор философских наук, профессор.
 Целищев, Павел (род. 1988) — российский пловец в ластах, серебряный призёр чемпионата мира 2007 года.
 Целищев, Пётр Дмитриевич (1914—1984) — русский полярник, исследователь Арктики и Антарктики.
 Целищев, Сергей Петрович (1908—1991) — российский учёный, специалист по сельскохозяйственной радиологии.